Стадион «Марио Ригамонти» () — футбольный стадион в городе Брешиа, Италия. Является домашним стадионом ФК «Брешиа». Он был построен в 1959 году.

История 
В 1950-х годах муниципалитет города принял решение о строительства нового стадиона, который смог бы заменить устаревший «Стадиум ди Виале Пьяве». В 1956 году начались работы по расширению имеющегося стадиона, построенного в 1928 году, которая закончилась 3 года спустя в 1959 году. Первые игры на новом стадионе «Брешиа» провела в сезоне 1959/60. Стадион был назван в честь знаменитого игрока «Брешиа» Марио Ригамонти, который умер в 1949 году.

Для соответствия новым требования, которые были введены перед сезоном 2010/11 стадион был реконструирован и его вместимость сейчас составляет 16 308 мест.

События 
8 июля 1997 года на стадионе прошел концерт знаменитого британского певца Дэвида Боуи.

Примечания

Ссылки 
 Scheda su Bresciaonline.it
 Sito internet del tifo bresciano
 Страница на сайте Championat.com

Футбольные стадионы Италии
Спортивные сооружения Ломбардии
Здания и сооружения Брешии
Спорт в Брешии
ФК «Брешиа»